Union County Courthouse ist der Name folgender Bauwerke:

im NRHP gelistete Objekte:
 Union County Courthouse (Arkansas), ID-Nr. 83001169
 Union County Courthouse (Indiana), ID-Nr. 87000103
 Union County Courthouse (Kentucky), ID-Nr. 78001401
 Union County Courthouse (Mississippi), ID-Nr. 90001222
 Union County Courthouse (New Mexico), ID-Nr. 87000891
 Union County Courthouse (North Carolina), ID-Nr. 71000620

weitere:
 Union County Courthouse (Florida)
 Union County Courthouse (Georgia)
 Union County Courthouse (Illinois)
 Union County Courthouse (Iowa)
 Union County Courthouse (New Jersey)
 Union County Courthouse (Ohio)
 Union County Courthouse (Oregon)
 Union County Courthouse (Pennsylvania)
 Union County Courthouse (South Carolina)
 Union County Courthouse (South Dakota)
 Union County Courthouse (Tennessee)

Siehe auch:
 Old Union County Courthouse